Дибиаси — фамилия. Известные представители:

 Дибиаси, Клаус (род. 1947) — итальянский прыгун в воду.